Saha ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Saha (* 1978), französischer Fußballspieler
 Manik Saha (* 1953), indischer Politiker der Bharatiya Janata Party
 Meghnad Saha (1893–1956), indischer Physiker

Saha steht außerdem für:
 Saha (Estland), Dorf in Estland
 Saha Airlines, eine iranische Fluggesellschaft
 Saha (Fluss), ein linksseitiger Nebenfluss des Psel, in der Ukraine

SAHA ist die Abkürzung für:
 South African History Archive, eine Datenbank zur Geschichte Südafrikas
 Suberoylanilide Hydroxamic Acid, ein Arzneistoff, siehe Vorinostat

Siehe auch:
 Saha-Gleichung

SAHA